Константин Денисов: Денисов, Константин Дмитриевич (1915—1988) — Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Денисов, Константин Емельянович (1900—1940) — начальник УНКВД Воронежской области.